Газов — фамилия. 

Известные носители:

 Газов, Александр Васильевич (род. 1946) — советский спортсмен, стрелок из винтовки.
 Газов, Леонид Петрович (1898—1987) — советский партийный и государственный деятель.